Glina kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Glina (Belarus), vattendrag i Homels voblast,

Kroatien 

 Glina (vattendrag i Kroatien), 
 Glina, ort, Moslavina, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar